Blazhe Ilijoski, född 9 juli 1984, är en makedonsk fotbollsspelare som spelar för FK Shkupi.

Blazhe Ilijoski spelade 13 landskamper för det makedonska landslaget.

Noter

Makedonska fotbollsspelare
Makedonska landslagsspelare i fotboll
Spelare i Prva Мakedonska Fudbalska Liga
Spelare i FK Rabotnički
Spelare i FC Gifu
Födda 1984
Levande personer
Män
Idrottare från Skopje